Тлальтенанго-де-Санчес-Роман () — город в Мексике, входит в муниципалитет Тлальтенанго-де-Санчес-Роман штата Сакатекас. Население 21 636 человек.

История 
В 1542 году город основал Торибио де Боланьос.

Ссылки 
 Официальная страница

Города Сакатекаса